Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 335 dans le monde.

 Route 335 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 335 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 335 au Québec, Canada
 Route 335 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 335 aux États-Unis
 Route nationale 335 en France